Classificatore (linguistica) – particella grammaticale propria di alcune lingue, in particolare est-asiatiche
Classificatore (o tassogramma o determinativo) – segno di sistema logografico che specifica il campo semantico
Classificatore (matematica) – concetto della matematica e dell'apprendimento automatico
Classificatore bayesiano – classificatore matematico basato sul Teorema di Bayes
Classificatore lineare – concetto nel campo dell'apprendimento automatico
Classificatore statistico – concetto della statistica
Classificatore ufficiale – figura del gioco del baseball